The Hard Way (1916), een Britse film van Walter West 
The Hard Way (1943), een Amerikaanse film van Vincent Sherman
The Hard Way (1979), een Britse film van Michael Dryhurst 
The Hard Way (1991), een Amerikaanse film van John Badham
The Hard Way (2019), een Amerikaanse film van Keoni Waxman
The Hard Way (Steve Earl), een album van Steve Earl
The Hard Way (Nate Dogg), een album van Nate Dogg